Schloss Weilerbach ist der Name zweier Schlösser in Rheinland-Pfalz:

Schloss Weilerbach (Eifel)
Schloss Weilerbach (Pfalz)